Gonostomidae Gill, 1893 – synonim Gonostomatidae Gill, 1893 (gonostowate)
 Gonostomidae Culberson, 1986 – synonim Gonostomatidae Small & Lynn, 1985